Susan Cullen-Ward (ur. 28 stycznia 1941 w Sydney, Australia – zm. 17 lipca 2004 w Tiranie, Albania) – żona księcia Albanii Leki Zogu z dynastii Zogu. 
Była jedną z trzech córek pastora Allana Cullen-Warda. Ukończyła East Sydney Technical College. Pierwszym jej mężem był Anglik – Rick Williams. Małżeństwo trwało zaledwie 3 lata i zakończyło się rozwodem. Albańskiego następcę tronu poznała na jednym z przyjęć w Sydney. Do kolejnego spotkania doszło w Hiszpanii, gdzie od 1962 mieszkała rodzina Zogu.

Żoną Leki Zogu została w październiku 1975 roku w Biarritz.
Od tego momentu albańska emigracja nazwała ją królową Susan. Po śmierci gen. Francisco Franco rząd hiszpański nakazał opuścić rodzinie Zogu terytorium Hiszpanii.
Z mężem mieszkali w Rodezji, a potem, gdy władze przejęli czarni marksiści, udali się do Południowej Afryki.
Tam w Sandton 26 marca 1982 urodził się ich jedyny syn Leka II.
W 2002 roku wróciła z teściową i synem do Albanii. Mąż Susan wrócił w 1997 roku. Rodzina królewska zamieszkała w willi królewskiej która została zwrócona przez rząd.
W 2004 roku umarła na raka płuca i została pochowana obok królowej Geraldine Apponyi, matki męża w Tiranie.

Bibliografia 
 Queen Susan of the Albanians - obituary, The Times 27 II 2004.

Dynastia Zogu
Urodzeni w 1941
Zmarli w 2004
Ludzie urodzeni w Sydney
Osoby pochodzenia australijskiego